Il doppio maschile  del torneo di tennis New South Wales Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Darren Cahill e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Mark Kratzmann e Laurie Warder 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)

 Ken Flach /  Rick Leach (quarti di finale)
 Scott Melville /  Danie Visser (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New South Wales Open 1994
ATP Tour 1994